Жорж Жере́ (, настоящее имя Антуа́н Жере́ (); 18 октября 1924, Лион, Франция — 7 апреля 1996, Париж, Франция) — французский актёр театра, кино и телевидения, популярный в 1960—1970-х годах. Советским кинозрителям известен главным образом по ролям в мини-сериалах — экранизациях романов Гюго и Бальзака — Жана Вальжана в «Отверженных» и Вотрена в «Блеске и нищете куртизанок».

Биография 
Жорж Жере (настоящее имя которого Антуан Жере) родился 18 октября 1924 года в Лионе, во Франции. Рано оставшись без отца, был воспитан матерью. С детских лет играл в любительском театре. В возрасте 28 лет переехал в Париж. В 1959 году присоединился к актёрскому коллективу Национального народного театра под руководством режиссёра Жана Вилара.

С 1954 года начал сниматься в кино в возрасте 30 лет. В 1964 году снимался в фильме режиссёра Луиса Бунюэля «Дневник горничной». В 1967 году снимался в фильме режиссёра Лукино Висконти «Посторонний». Снимался в фильмах таких режиссёров, как Рене Клеман, Клод Лелуш, Эдуар Молинаро, Кристиан-Жак, Бернар Бордери, Теренс Янг, А. А. Алов и В. Н. Наумов, и многих других. Снимался в кинофильмах «Непокорённый» (1964), «Гром небесный» (1965), «Горит ли Париж?» (1966), «Стыдливый Роже» (1966), «Дзета» (1969), «Человек со связями» (1970), «Кто есть кто?» (1978), «Игра в четыре руки» (1979), «Тегеран-43» (1980), и др. В период с 1954 года по 1992 год снялся в более чем в 80 кинофильмах разных жанров (драмы, комедии, мелодрамы, детективы, триллеры) в разных странах Европы, США и СССР как в главных ролях, так и в ролях второго плана и эпизодах.

Жорж Жере также работал на телевидении с такими режиссёрами, как Рене Луко, Стеллио Лоренци, Клод Барма, и др. Заметными работами актёра на телевидении стали роли в экранизациях французской классической литературы: в 1972 году — роль Жана Вальжана в мини-сериале по роману Гюго «Отверженные» режиссёра Марселя Блюваля, в 1975 году — роль Вотрена в мини-сериале по роману Бальзака «Блеск и нищета куртизанок» режиссёра Мориса Казнёва.

Помимо работы в кино и на телевидении, Жорж Жере играл в театре в спектаклях по пьесам «Тартюф» Мольера, «Лорензаччо» Мюссе, Гольдони, Брехта, Жироду, Клоделя, и др.

Жорж Жере скончался 7 апреля 1996 года в Париже, во Франции, в результате заболевания раком в 71 год.

Избранная фильмография 

  — Расстрига / Le défroqué
  — Ночи Монмартра / Les nuits de Montmartre
  — Человек с золотыми ключами / L'homme aux clefs d’or 
  — Дамы предпочитают мамбо / Ces dames préfèrent le mambo
  — Пустынная Пигаль / Le désert de Pigalle
  — Главарь / Le caïd
  — Королева Марго (ТВ) / La reine Margot
  — Опалённая Сахара / Le Sahara brûle
  — Лифт / Le monte — charge
  — Ступени супружеской жизни / Climats
  — Шевалье де Мезон-Руж (ТВ, мини-сериал) / Le chevalier de Maison Rouge — Симон
  — Прекрасным летним утром / Par un beau matin d'été 
  — Уик-энд в Зюйдкооте / Week-end à Zuydcoote
  — Мата Хари, агент H-21/ Mata Hari, agent H-21
  — Дневник горничной / Le journal d'une femme de chamber — Жозеф 
  — Непокорённый / L'insoumis — лейтенант Фрейзер 
  — Гром небесный / Le tonnerre de Dieu — Роже
  — Убийцы в спальных вагонах / Compartiments tueurs
  — Горит ли Париж? / Paris brûle-t-il?
  — Маки — это тоже цветы / The poppy is also a flower
  — Стыдливый Роже / Roger la honte
  — Посторонний / Lo straniero — Раймон
  — Тихое местечко за городом / Un tranquillo posto di campagna — Аттилио
  — Дзета / Z — Ник
  — Невеста пирата / La fiancée du pirate — Гастон Дювалье
  — Человек со связями / Le pistonné
  — Ногами в небо / Les jambes en l’air
  — Отверженные (ТВ, мини-сериал) / Les misérables — Жан Вальжан
  — Одиночка / Le solitaire
  — Чокнутый / Le dingue
  — Роковая подмена / Par le sang des autres — инспектор полиции Колье
  — Чужой кровью / Par le sang des autres
  — Покровитель / Le protecteur
  — Блеск и нищета куртизанок (мини-сериал) / Splendeurs et misères des courtisanes — Вотрен (аббат Эррера)
  — Мнимый тупик / Le faux — cul
  — Травля / La traque  — браконьер
  — Спермула / Spermula
  — Зубоскал / Le ricain
  — И да здравствует свобода! / Et vive la liberté!
  — Любовь под вопросом / L'amour en question 
  — Игра в четыре руки / Le guignolo — Жозеф
  — Кто есть кто? / Flic ou voyou — Теодор Мюзар
  — Лицо другого / La gueule de l'autre 
  — Тегеран-43 — «Деннис Пю»
  — Знак Фуракса / Signé Furax
  — Одни и другие / Les uns et les autres
  — За миллион долларов тебе ничего не будет / Pour cent briques t'as plus rien 
  — Повстанка / La guérilléra
  — Тёмная лошадка / La bête noire
  — Привет, блоха / Salut la puce
  — Срочность / Urgence
  — Автограф / Das Autogramm
  — Отель в раю / Hôtel du paradis
  — Выход — вход / Exit — exil
  — Девушки с улицы Панисперна / I ragazzi di via Panisperna
  — Маленький Рим (ТВ) / Little Roma
  — Неизвестный в доме / L'inconnu dans la maison 
Всего в фильмографии артиста насчитывается более 80 фильмов.

Примечания

Ссылки 
 Жорж Жере на CITWF
 Жорж Жере на WorldCat
 Жорж Жере на IdRef
 Жорж Жере на сайте uniFrancefilm
 Жорж Жере в каталоге «Bibliothèque nationale de France»
 Жорж Жере на сайте «Base de données de films francais avec images»
 Фильмография Жоржа Жере на сайте «Cinebase International»
 Видео
 Видео фильмов с участием Жоржа Жере на сайте ina.fr

Киноактёры Франции
Умершие от рака